Costituzione tunisina del 1861
 Costituzione tunisina del 1959
 Costituzione tunisina del 2014
 Costituzione tunisina del 2022